In 1989 werd het 57ste seizoen gespeeld van de Primera División. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Degradatie-eindronde

Pre-Libertadores

Externe link
RSSSF

1989
Competitievoetbal 1989